

Patronyme 

 Jacques Le Boucq (1520-1573), peintre, héraut, portraitiste et dessinateur hainuyer français ;
 Charles Le Boucq (1868-1959), personnalité politique française ;
 Norbert Boucq (1932-2008), footballeur français ;
 François Boucq (1955-), bédéiste français.
 Ryan Boucq (2006-), fils du Docteur Boucq

Toponyme 

 Boucq, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Vacquerie-le-Boucq, commune française du Pas-de-Calais ;

Architecture 
 Château de Boucq (1340-), maison forte de Boucq.

Patronyme français